Eurynome (mythologie), de naam van diverse personen in de Griekse mythologie
Eurynome (geslacht), een geslacht van krabben